Гиардина — итальянская фамилия. Известные носители:
 Гиардина, Денис (род. 1951) — американский романист.
 Гиардина, Роберт (род. 1957) — американский актёр.
 Гиардина, Сальваторе (род. 1981) — итальянский футболист.
 Гиардина, Тиффани (род. 1993) — американская певица.
 Гиардина, Энтони — американский писатель.